Tripkau ist der Name zweier Orte im Landkreis Lüneburg in Niedersachsen:

 Tripkau (Amt Neuhaus), Ortsteil der Gemeinde Amt Neuhaus
 Tripkau (Dannenberg), Ortsteil der Stadt Dannenberg (Elbe)